Багратиды:

 Багратиды (Багратиони) — династия правителей Грузии.
 Багратиды (Багратуни) — династия правителей Армении.